Е́ндла — топонім, поширений переважно в Естонії.

Географічні об'єкти 
 Ендла — реліктове озеро в Центральній Естонії;
 Ендла — верхове болото навколо однойменного естонського озера. Інколи цей термін вживають у ширшому сенсі, зараховуючи до болотного масиву Ендла ще шість сусідніх боліт;
 Ендла — естонське село у волості Йигева повіту Йигевамаа;
 Ендла — естонське село у волості Ляене-Сааре повіту Сааремаа;
 Ендла — індійське село у штаті Раджастхан.

Інші об'єкти 
 Ендла — природний заповідник в Естонії;
 Ендла — естонський театр.